

Astronomia 
 Tumas Corona – struttura geologica della superficie di Venere

Persone 
 Juan Errazquin Tumas – calciatore argentino naturalizzato spagnolo, attaccante
 Juozas Tumas-Vaižgantas – scrittore, politico e presbitero lituano
 Marina Tumas – giocatrice di pallavolo bielorussa